Les Presses Sélect était une maison d’édition canadienne située dans la circonscription Saint-Laurent de Montréal, au Québec. Elle a été fondée en 1974 pour distribuer au Canada des livres venant d’éditeurs étrangers. Elle a fait faillite en 1985.

Maison d'édition ayant son siège à Montréal
Entreprise fondée en 1974
Entreprise disparue en 1985
Saint-Laurent (Montréal)
Maison d'édition canadienne disparue